Loyalist Volunteer Force, grup paramilitar lleialista d'Irlanda del Nord
 Legió de Voluntaris Francesos, unitat militar formada de voluntaris francesos per ajudar els alemanys contra la Unió Soviètica a la Segona Guerra Mundial